Hans Hächer (1930 circa) – sciatore tedesco
 Traudl Hächer (1962) – sciatrice tedesca

Pagine correlate 
Hecher